Le XXVI Championnat d'Europe de basket-ball masculin (1989) s'est déroulé à Zagreb en Yougoslavie du 20 au .

Équipes participantes et groupes



Groupe A

Groupe B

Tour Final

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Effectif Champion 
 Dražen Petrović
 Žarko Paspalj
 Predrag Danilović
 Toni Kukoč
 Jurij Zdovc
 Stojko Vranković
 Vlade Divac
 Dino Radja
 Zoran Čutura
 Mario Primorac
 Zdravko Radulović
 Zoran Radović

 Entraîneur : Dušan Ivković

Statistique

Liens externes 
  Site de la FIBA Europe

1989
1989
Europe
Basket-ball 1989